Werner Jochmann ist der Name folgender Personen:

* Werner Jochmann (Historiker) (1921–1994), deutscher Historiker
 Werner Jochmann (Fußballspieler) (1926–1991), deutscher Fußballspieler